Juan de Zavala y de la Puente (Lima, 27 de diciembre de 1804-Madrid, 29 de diciembre de 1879) fue un militar y político español. Senador vitalicio y por derecho propio, presidente del Consejo de Ministros de España en 1874. Además de ser I marqués de Sierra Bullones, fue, por derecho propio y matrimonio, una vez duque, cuatro veces marqués y cinco veces conde.

Biografía 

Hijo del peruano realista Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero, VII marqués de San Lorenzo del Valleumbroso y de la dama limeña Grimanesa de la Puente y Bravo de Lagunas, II marquesa de la Puente y Sotomayor, IV marquesa de Torreblanca y V condesa de Villaseñor.

En 1818, ingresó al regimiento de milicias disciplinadas de Dragones de Lima, en el que permaneció hasta 1821, cuando, estallada la guerra de Independencia del Perú, acompañó a su padre en la misión de informar al rey sobre los sucesos de Aznapuquio y la situación de la causa realista en el Perú. En el camino, sin embargo, la misión se vio truncada cuando la armada argentina capturó su nave y el gobierno revolucionario aprisionó a su padre manteniéndolo cautivo hasta el año siguiente. 

Tras la declaración de independencia del Perú en 1825 regresó a la península ibérica. En España, su padre fue premiado y Juan ingresó como alférez al regimiento de la Guardia Real (1825). Purificado de conducta militar y política observada en el Trienio Liberal, fue ascendido a capitán de caballería (1829) y destinado a la plana mayor del Ejército bajo las órdenes de Gerónimo Valdés al estallar la primera guerra carlista (1833). 

Fue comisionado por Baldomero Espartero para preparar el Convenio de Oñate que posteriormente firmarían el propio duque de la Victoria y el general carlista Rafael Maroto y que puso fin a la guerra.

Su hermano Toribio Zavala, con quien había servido en el Ejército Real del Perú durante la guerra de independencia de ese país, optó por la nacionalidad peruana, desempeñando una destacada carrera militar. En 1866 ostentaba el rango de coronel y acompañado de su hijo, capitán del mismo nombre, combatió en las baterías del Callao el 2 de mayo de ese año frente a la escuadra española dirigida por el almirante Casto Méndez Núñez. Durante el combate padre e hijo resultaron heridos, el primero de ellos de gravedad falleciendo ocho días después.

Descendencia 
En 1839, se casó en el palacio de Oñate con María del Pilar de Guzmán y de la Cerda, XVI condesa de Paredes de Nava, XXIV duquesa de Nájera, XI marquesa de Montealegre, XIII condesa de Castronuevo, XVIII condesa de Oñate y XIX condesa de Treviño, hija de Diego Isidro de Guzmán y de la Cerda. La pareja tuvo cinco hijos.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Madrid
Capitanes Generales
Generales de España del siglo XIX
Marqueses de España
Militares de la Primera Guerra Carlista leales a Isabel II
Ministros del reinado de Isabel II
Ministros de Marina de España
Presidentes del Consejo de Ministros durante la Primera República Española
Ministros de la Primera República Española
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
De la Puente (familia)
Ministros de Asuntos Exteriores de España